13-й Каннский кинофестиваль 1960 года, проходивший с 4 по 20 мая в Каннах, Франция. «Сладкая жизнь» Федерико Феллини победила под яростный свист в зале. Для того времени фильм содержит слишком много эротических сцен.

Жюри 
Жорж Сименон (Бельгия) (председатель)
Марк Аллегре (Франция)
Луи Шове (Франция)
Диего Фаббри (Италия)
Хидеми Има (Япония)
Григорий Козинцев (СССР)
Морис Леруа (Франция)
Макс Липман (Западная Германия)
Генри Миллер (США)
Симона Ренан (Франция)
Улис Пети Де Мурат (Аргентина)
Жорж Альтман (Франция) (короткометражные фильмы)
Николя Айе (Франция) (короткометражные фильмы)
Анри Сторк (Бельгия) (короткометражные фильмы)
Жан Виви (Франция) (короткометражные фильмы)
Душан Вукотич (Югославия) (короткометражные фильмы)

Фильмы конкурсной программы 
 Баллада о солдате
 Охота
 Ключ
 Где чёрту не под силу
 Неотправленное письмо
 Пау
 Невинные дикари
 Неприкасаемая
 Телеграммы
 Приключение
 Угрожающий город
 Дама с собачкой
 Девятый круг
 Домой с холма
 Девушка
 Девичий источник
 Макарио
 Модерато кантабиле (7 дней. 7 ночей) (фр.)
 Никогда в воскресенье
 Сыновья и любовники
 Дыра
 Косоглазое счастье
 Бродяги
 Пленительная тень
 L’Amérique insolite
 Первый урок
 Si le vent te fait peur
 Процессия

Фильмы внеконкурсной программы 
 Бен-Гур
 Orient-Occident

Награды 
Золотая пальмовая ветвь: Сладкая жизнь, режиссёр Федерико Феллини
Приз жюри:
Ключ, режиссёр Кон Итикава
Приключение, режиссёр Микеланджело Антониони
Приз за лучшую женскую роль:
Жанна Моро в фильме 7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле)
Мелина Меркури в фильме Никогда в воскресенье
Особое упоминание:
Девушка, режиссёр Луис Бунюэль
Девичий источник, режиссёр Ингмар Бергман 
Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Улыбка, режиссёр Серж Бургиньон
Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC): Пау, режиссёр Астрид Хеннинг-Енсен

Ссылки 
13-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1960 года в Базе IMDB  
 Каннский кинофестиваль 1960 года

Каннский кинофестиваль
Май 1960 года
1960 год во Франции
Кинофестивали 1960 года